Mezzanine capital – operazione finanziaria
 Mezzanine (CMS) – content management system
 PCI Mezzanine Card – circuito stampato
 L'ammezzato (The Mezzanine) – libro di Nicholson Baker del 1988
 Mezzanine – album dei Massive Attack del 1998

Pagine correlate 
Mezzanino